Une section invariante, est, telle que définie par la licence de documentation libre GNU (GFDL) publiée par la Free Software Foundation, une section d'une œuvre ou d'une annexe de l'œuvre dont l'auteur décide qu'elle ne peut être modifiéé ou omise lors de sa reproduction. Ces sections peuvent être, par exemple, une mention de paternité, un historique, un avertissement, etc.

Définition 

Les sections invariantes et textes de couverture sont définis dans l'article 4 de la licence GNU FDL version 1.3. Une section invariante est une section secondaire, non technique du document qu'il est impossible de modifier ou de supprimer pour les auteurs d'une version modifiée de l'œuvre originale.

Utilisation 

L'utilisation d'une section invariante est obligatoire lors de l'insertion d'un texte préexistant dont l'auteur de l'œuvre sous GFDL n'a pas le droit de modifier.

En règle générale, le projet GNU conseille d'utiliser les sections invariantes pour la présentation de la philosophie du logiciel libre, une explication de l'importance que la documentation soit libre.

Certaines sections sont d'office classées invariantes par la FDL : le texte de la licence elle-même, qu'il faut inclure au document pour que la licence soit applicable, mais qui n'est pas modifiable, et les sections comme l'historique.

Critiques 

Le projet Debian considère que les sections invariantes et textes de couverture rend la documentation placée sous FDL non libre. C'est pourquoi une documentation sous FDL contenant des sections invariantes n'est pas incluse dans le dépôt principal, libre, de la distribution. Auparavant, le projet considérait que certaines clauses de la licence rendent d'office un document sous GFDL non libre, puis un amendement à la résolution a été déposé et une documentation sous FDL sans sections invariantes est considérée libre.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Licence de documentation libre GNU

Liens externes 

 Présentation de la GNU FDL sur le site du projet GNU
 Résolution du projet Debian sur la licence GNU FDL

Licence de la Free Software Foundation